Международный женский теннисный турнир в Брисбене 2020 (англ. 2020 Brisbane International) — розыгрыш ежегодного профессиональный теннисного турнира, проводящегося в Брисбене (Австралия) и являющегося частью тура WTA в рамках международной серии. Основной турнир проходил с 6 января 2020 года по 12 января 2020 года на хардовых кортах, игры квалификации - с 4 по 5 января 2020 года.

Общая информация 
Чемпионы 2020

Рейтинговые очки

Призовой фонд

Посев игроков

Одиночный женский разряд 

 1 Рейтинг учтён на 30 Декабря 2019
Теннисистки, получившие "уайлд-кард":
  Присцилла Хон 
  Мария Шарапова 
  Саманта Стосур 
  Айла Томлянович 
Теннисистки, победившие в квалификации:
  Юлия Путинцева 
  Людмила Самсонова
  Мария Боузкова
  Дженнифер Брэди
Теннисистки, счастливые участницы квалификации (LL):

Женский парный разряд 

 1 Рейтинг учтён на 30 Декабря 2019
Теннисные пары, получившие "уайлд-кард":

Ход соревнования

Одиночный разряд

Финал

Секция 1

Секция 2

Квалификация

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Парный разряд

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Брисбен
Теннис
Январь 2020 года в Австралии
2020